

Даниліха — присілок, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Даниліха — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область